Slutspillet ved Europamesterskabet i fodbold 2020 begynder den 26. juni 2020 med ottendedelsfinaler, og afsluttes med finalen i Wembley Stadion i London, England.

Tiderne angives i Centraleuropæisk sommertid (UTC+2). Hvis stadion ligger i en anden tidszone, så angives den lokale tid også.

Kvalificerede hold 
De to øverst placerede hold fra hver af de seks grupper samt fire af de bedst placerede treere kvalificerer sig til slutspillet.

Oversigt

Ottendedelsfinaler

Wales vs Danmark

Italien vs Østrig

Holland vs Tjekkiet

Belgien vs Portugal

Kroatien vs Spanien

Frankrig vs Schweiz

England vs Tyskland

Sverige vs Ukraine

Kvartfinaler

Schweiz vs Spanien

Belgien vs Italien

Tjekkiet vs Danmark

Ukraine vs England

Semifinaler

Italien vs Spanien

England vs Danmark

Finalen

Referencer

Eksterne henvisninger 

Slutspil